

Geografia
Milagres si può riferire a diverse località:

Milagres, municipio dello Stato brasiliano di Bahia
Milagres, municipio dello Stato brasiliano del Ceará

Milagres, freguesia del distretto di Leiria